Контролёр:
 Контролёр — должностное лицо, осуществляющее контроль правильности и полноты оплаты проезда на маршруте общественного транспорта. 
 Контролёр — ВОХР и ведомственной охраны.
 Контролёр — надзиратели СИЗО и мест лишения свободы в СССР и РФ в 1960—1990-е годы.
 Государственный контролёр — должность во Временном правительстве России в период между Февральской и Октябрьской революциями.
 Контролёр — мутант в серии компьютерных игр «S.T.A.L.K.E.R.», способный брать под телепатический контроль другие живые существа.
 Контролёр сварочных работ — лицо, занимающиеся определением (оценкой) соответствия установленным требованиям выполненных сварочных работ и объекта (сварной конструкции) при производстве и в период эксплуатации (Приказ Минтруда России от 01.12.2015 N 908н)

См. также 
 Контроллер
 Контроллер пришельцев — вид пришельца в серии компьютерных игр Half-Life.
 Контролёр универмага — короткометражный фильм, США, 1916 год. Режиссёр — Чарльз Чаплин.